Кубок Азии по футболу среди женщин 1986 года — шестой футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен в декабре 1986 года в Гонконге. Впервые на турнире участвовали Непал и Китай. Победителем турнира в 1-ый раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 2-0 Японию.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1986 год в Гонконге
Спорт в Великобритании в 1986 году
Декабрь 1986 года
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Футбол в Азии в 1986 году